Duchâtel ou du Châtel

Famille Duchatel 
Famille princière, Histoire de France. Royauté.
Destins toujours étroitement liés aux Guise, Condé, Orléans, Vendôme et Bourbon
 Comte Charles Jacques Nicolas Duchâtel (1751-1844), haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Vicomte Napoléon Joseph Léon Duchâtel (1804-1884), fils du précédent, haut fonctionnaire et homme politique français ;
 Tanneguy Duchâtel (1803-1867), frère du précédent, homme politique français ;
 Pierre Duchâtel (1480-1552), religieux français ;
 Suzanne Duchâtel-Bidault (1892-1979), écrivain français.
 Grégory Duchâtel (1979), né à Saint-Omer (62), animateur radio sur RDL (2000-2003) puis sur France Bleu (depuis 2006).

Autres Duchatel 
 Gaspard-Séverin Duchastel est un noble français et ami du Roi. Né à Cersay (Deux-Sèvres) le . Mort le  après Louis XVI, place de la Révolution, à Paris
 Jules Duchastel (né en 1943) est un sociologue québécois ;
 Émile Duchâtel, ingénieur vaporiste français.

Homonymie proche 
du Chastel ou du Châtel 

Famille du Chastel, dont :
 Tanneguy III du Chastel,  ou Tanguy III du Chastel (1369-1449), Noble et homme de guerre français du  neveu et conseiller de Charles VI dit « Le bien-aimé » et l'un des principaux instigateurs de l'assassinat de Jean sans Peur, duc de Bourgogne ;
 Tanneguy IV du Chastel, ou Tanguy IV du Chastel, neveu du précédent, successivement gouverneur du Roussillon, grand sénéchal de Provence, puis grand maître d'hôtel de François II de Bretagne, passé ensuite Duc au service de Louis XI. 

 
Homonymie de patronyme